Zhob bezeichnet:

 Zhob, Fluss in Pakistan
 Zhob (Pakistan), Stadt in Pakistan
 Zhob (Distrikt), Distrikt in Belutschistan (Pakistan)